Ла Консепсион има више значења:

 Ла Консепсион (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Консепсион (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Консепсион (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Консепсион (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Консепсион (Артеага, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Консепсион (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Консепсион (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Консепсион (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Консепсион (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Консепсион (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Консепсион (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Консепсион (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Консепсион, Којолито (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Консепсион, Ранчо Бонито (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Консепсион, Санта Рита (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Консепсион (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Консепсион, Ла Касита (Сучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Консепсион (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Консепсион (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Консепсион (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Консепсион (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Консепсион (Гран Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Консепсион (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Консепсион (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Консепсион, Серкадито де Енмедио (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Консепсион (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Консепсион (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Консепсион (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Консепсион, Кинта Фраксион (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Консепсион (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Консепсион (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Консепсион (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Консепсион (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Консепсион, Сан Мигел дел Брете (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Консепсион (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Консепсион (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Консепсион, Ла Конча (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Консепсион (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Консепсион, Пуерто де Текоматлан (Кокула), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Консепсион (Копанатојак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Консепсион (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Консепсион, Ла Конча (Пилкаја), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Консепсион (Сан Агустин Тлаксијака), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Консепсион, Ел Каризал (Тенанго де Дорија), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Консепсион (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Консепсион, Ла Конча (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Консепсион, Ла Конча (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Консепсион (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Консепсион, Сометла (Аколман), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Консепсион (Чапа де Мота), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Консепсион (Чијаутла), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Консепсион, Ел Ескобал (Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Консепсион, Ла Консепсион Сегунда (Ел Оро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Консепсион (Тепозотлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Консепсион (Артеага, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Консепсион (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Консепсион (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Консепсион, Ла Кончита (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Консепсион (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Консепсион, Виктор Салинас (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Консепсион (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Консепсион, Онгос де Линарес (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Консепсион (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Консепсион, Лос Бесерос (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Консепсион, Сан Антонио (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Консепсион (Чикивитлан де Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Консепсион (Магдалена Текисистлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Консепсион (Сан Андрес Пастлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Консепсион (Сан Мартин Итунјосо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Консепсион (Сан Матео Рио Ондо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Консепсион (Сан Педро Истлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Консепсион (Калпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Консепсион (Палмар де Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Консепсион (Кимистлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Консепсион (Сан Матијас Тлаланкалека), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Консепсион (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Консепсион (Санта Инес Аватемпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Консепсион (Точимилко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Консепсион (Јевалтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Консепсион, Ла Конча (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Консепсион (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Консепсион (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Консепсион (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Консепсион, Ла Конча (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Консепсион (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Консепсион (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Консепсион (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Консепсион (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Консепсион, Ла Баригона (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Консепсион (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Консепсион, Енгорда (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Консепсион (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Консепсион (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Консепсион (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Консепсион (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Консепсион (Халпа де Мендез), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Консепсион (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Консепсион, Ла Ретама (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Консепсион (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Консепсион (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Консепсион (Палмиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Консепсион (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Консепсион, Ла Флорења (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Консепсион, Сан Франсиско (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Консепсион (Еспањита), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Консепсион (Тетла де ла Солидаридад), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Консепсион (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Консепсион (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Консепсион (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Консепсион, Ла Унион (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Консепсион (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Консепсион (Хилотепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Консепсион (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Консепсион, Ранчо Бонито (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Консепсион (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Консепсион (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Консепсион (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Консепсион (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Консепсион (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Консепсион (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Консепсион (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Консепсион (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Консепсион (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику